Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Xavier Péméja : Entraineur principal
Philippe Mothe : Entraineur adjoint
Pierre-Philippe Lafond : Entraineur des avants

La saison 
Budget 
Avec un budget pour la saison est de  d'euros, celui-ci est le , sur 16, de la pro D2.

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2 

|}

Statistiques

Évolution du classement

Statistiques collectives

Attaque

Défense

Statistiques individuelles

Meilleur réalisateur 
Antoine Lescalmel 214 points (0 essai, 53 pénalités, 26 transformations, 1 drop)

Meilleur marqueur
Yan Ruel-Gallay 10 essais

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

2015-2016
Montauban